Jackie Brown (boxe anglaise) (1909-1971) : boxeur anglais ;
 Jackie Brown (baseball) (1943-2017) : joueur américain de baseball ;
 Jackie Brown : film de Quentin Tarantino sorti en 1997.